Амплијасион Лома Бонита има више значења:

 Амплијасион Лома Бонита (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Амплијасион Лома Бонита (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику